Le mot césure provient du latin cæsura, « coupure ». Il possède plusieurs acceptions différentes :
 En poésie, la césure est le lieu d'articulation métrique d'un vers.
 En musique, la césure est la pause mélodique correspondant à la pause du scandé des paroles : séparation syllabique, hyphénation, syllabification, Worttrennung, divisione in sillabe, syllabe.
 En typographie, la césure est la rupture d'un mot en fin de ligne.
 En génétique, une césure est la coupure d'une liaison phosphodiester entre deux nucléotides adjacents sur un des deux brins d'acide nucléique.
 Au cours des études supérieures, une césure est une année de coupure avant l'obtention du diplôme, généralement afin de faire une année de stage.